Raiffeisen Суперлига 2007/2008 годов — 9-й сезон чемпионата Косова, проходивший с 25 августа 2007 года по 1 июня 2008 года.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика лиги на rsssf.com

Чемпионат Косова по футболу
Косово
Косово
2007 год в Косово
2008 год в Косово
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2007/2008